Teorema di Kellogg (funzioni armoniche) – In matematica, un teorema sulla differenziabilità di mappe conformi.
 Teorema di Kellogg (punto fisso) – In matematica, un teorema che fornisce una condizione di unicità per il punto fisso dato dal teorema di Brouwer.
 Teorema di Birkhoff-Kellogg – In matematica, una generalizzazione del teorema di Brouwer.